Notheis ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Notheis (* 1968), deutscher Manager
 Klaus Notheis, Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg